Открытый чемпионат Австрии по теннису 2007 — 63-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Кицбюэле, Австрия, и являющейся частью тура ATP. Турнир имел категорию ATP International Series Gold.

В 2007 году турнир прошёл с 23 по 30 июля.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Агустин Кальери
 в парном разряде —  Филипп Кольшрайбер и  Штефан Коубек

Общая информация 
Первым сеяным в одиночном турнире стал Томми Робредо (№ 7 в мире на тот момент). Испанец дошёл до четвертьфинала, где уступил итоговому победителю соревнований Хуану Монако. На этом турнире аргентинец выступал в качестве пятого номера посева. В финале он обыграл десятого теннисиста на турнире Потито Стараче. Итальянец в полуфинале турнира сумел обыграть прошлогоднего победителя Агустина Кальери, который выступал на турнире под шестым номером посева. Победа Монако стала третьей подряд для аргентинских теннисистов на этом турнире (до Монако и прошлогоднего победителя Кальери титул здесь завоевал Гастон Гаудио) и пятой подряд для представителей Южной Америки. В турнире принял участие два представителя России: Михаил Южный в качестве второго номера посева проиграл уже в стартовом для себя матче второго раунда местному теннисисту Александру Пейе, а Игорь Андреев, который был посеян под 14-м номером в третьем раунде уступил первому номеру посева Томми Робредо.

В парном турнире победителем стала пара Луис Орна и Потито Стараче. В финале они переиграли немецкую пару Томаса Беренда и Кристофера Каса. Стараче таким образом смог на турнире добраться до обоих титульных матчей и в одном из них выиграть. Прошлогодние чемпионы Филипп Кольшрайбер и Штефан Коубек не защищали свой титул.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Хуан Монако обыграл  Потито Стараче со счётом 5-7, 6-3, 6-4.
 Монако выигрывает 3-й одиночный титул в сезоне и за карьеру в основном туре ассоциации.
 Стараче сыграл 2-й одиночный финал в сезоне и за карьеру в основном туре ассоциации.

Финальные раунды 
{{Турнир4-Теннис3
| RD1=Полуфиналы
| RD2=Финал

| score-width=15
| team-width=160

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= Хуан Монако
| RD1-score01-1=7| RD1-score01-2=7| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=11
| RD1-team02= Фернандо Вердаско
| RD1-score02-1=5
| RD1-score02-2=5
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=10
| RD1-team03= Потито Стараче
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=6
| RD1-team04= Агустин Кальери
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=5
| RD1-score04-3=

| RD2-seed01=5
| RD2-team01= Хуан Монако
| RD2-score01-1=5
| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3=6| RD2-seed02=10
| RD2-team02= Потито Стараче
| RD2-score02-1=7| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=4

}}

 Первые раунды 

 Секция 1 

 Секция 3 

 Парный турнир 
  Луис Орна /  Потито Стараче''' обыграли  Томаса Беренда /  Кристофера Каса со счётом 7-6(4), 7-6(5).
 Орна выигрывает свой 1-й парный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Стараче выигрывает свой 2-й парный титул в сезоне и за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Австрии среди мужчин
 ATP Тур 2007
 Международная золотая серия ATP
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Австрия
Теннис
Июль 2007 года
2007